El nombre Findlay puede referirse a:

 Findlay (Illinois), ciudad de Estados Unidos.
 Findlay (Ohio), ciudad de Estados Unidos.
 Municipio de Findlay (condado de Allegheny, Pensilvania).
 Puerto Findlay, bahía de las Islas Malvinas.

Además puede referirse a las siguientes personas:
 Katie Findlay, actriz canadiense.
 Trevor Findlay, empresario canadiense.